Heise steht für:
 Heise (Familienname), deutscher Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Heise (Beverstedt), Ortschaft in Niedersachsen
 Verlag Heinz Heise, deutscher Verlag
 Heise online, deutsches Onlinemagazin des zugehörigen Heise-Zeitschriften-Verlags
 Heysesche s-Schreibung, deutsche Rechtschreibregel
 Friedrich Wilhelm Heise-Denkmal auf dem Berg Klüt bei Hameln, Niedersachsen

Siehe auch:
 Heis
 Heyse
 Hise